Die Liste kommerzieller Satellitenkonstellationen führt Satellitenkonstellationen auf, die von Unternehmen eigeninitiativ und zur Gewinnerzielung betrieben wurden oder werden. Die jeweilige Anzahl der gestarteten Satelliten muss nicht mit der Größe der aktiven Konstellation übereinstimmen – einzelne Satelliten können inaktiv oder bereits beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht sein.  Grau hinterlegte  Konstellationen sind nicht mehr in Betrieb.

Stand: 1. Januar 2023

Quellen 
 Satellitenkatalog auf Space-Track.Org
 Satellitenkatalog auf Gunter’s Space Page

Einzelnachweise:

Konstellationen
!Liste
Satellitenkonstellationen